Tettamanti Béla (1884–1959) filozófus, pedagógus, pszichológus, egyetemi tanár
Tettamanti Béla (1946–2020) Munkácsy Mihály-díjas grafikus